Unia Narodowa – portugalska partia polityczna
 Union Nationale – kanadyjska partia polityczna
 Unia Narodowa – izraelska koalicja polityczna
 Narodowa Unia Grecji
 Narodowa Unia Podatników